Matthew Kermit Miller (známý také jako Matt Miller či Kermit Beachwood) (* 2. února 1960 Rockville Centre, New York) je americký komik, herec a zpěvák.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Američtí herci
Američtí zpěváci
Držitelé Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli
Držitelé ceny Zlatý glóbus
Držitelé ceny Grammy
Držitelé ceny Emmy
Narození 2. února
Narození v roce 1960
Žijící lidé
Muži